Rod može značiti:

 Rod (obitelj) 
 Rod (prvobitna zajednica)
 Rod (otok), otok Rodos u Grčkoj
 Rod (mitologija), lik iz slavenske mitologije
 Rod (sociologija), eng. gender, skup karakteristika koje se odnose na (i razlikuju) muževnost i ženstvenost
 Rod (taksonomija), taksonomski genus
 Rod (gramatika),
 Rod (stočarstvo), slijed ženskih rasplodnih životinja koje potječu od jedne kvalitetne životinje ili rodozačetnice.
 Rod (vojska)
 R.O.D. - anime Read or Die